П'ятий турнір за звання чемпіонки світу з шахів проходив у серпні 1935 року у Варшаві під час VI шахової олімпіади.
 
У турнірі брали участь 10 шахісток із 7-ми країн — Австрії, Англії, Данії, Ісландії, Норвегії, Польщі, Чехословаччини.

Віра Менчик виграла всі 9 партій і вп'яте завоювала звання чемпіонки світу. 2-е місце посіла Регіна Герлецька — 6½ очка, третє — Ґізела Гарум — 6 очок.

Таблиця

Література 
Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 411, 594. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1935 у шахах